Renfe Operadora (acronyme de Red nacional de los ferrocarriles españoles, réseau national des chemins de fer espagnols) désigne la société nationale d'exploitation des chemins de fer espagnols.

Histoire 

La Renfe est créée le , par la loi portant sur la nationalisation des sociétés privées, conduisant à la création du réseau national des chemins de fer espagnols.

Il existait alors 4 compagnies majeures : la Compañía de los caminos de hierro del Norte, la Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, ainsi que la , et la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, ces deux dernières disposant d'un réseau bien moins étendu et performant.

Depuis le , la Renfe ne gère plus l'infrastructure ferroviaire du fait de la création de Administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF). Elle emploie .

En , à la suite d'une décision du gouvernement espagnol, les activités de Renfe Operadora ont été réparties dans quatre filiales dont Renfe Integria pour la maintenance du matériel ferroviaire.

Le , la compagnie annonce le rachat de 50% des actions de la compagnie tchèque LEO Express afin de tenter de conquérir les marchés en République tchèque, Pologne et Slovaquie.

Exploitation 

La Renfe exploite un réseau d'une longueur de  de lignes à voie large (écartement de ), dont  électrifiés en courant continu , et  de lignes à voie métrique électrifiés en courant continu  qui appartiennent à ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).

Elle exploite en outre un réseau de lignes à grande vitesse de construites à l'écartement standard () électrifiées en courant alternatif . Ce réseau à grande vitesse est connecté au réseau Français au tunnel du Perthus de manière à joindre les grandes métropoles de ces deux pays.

En Espagne, les six lignes à grande vitesse (AVE) ont une longueur totale de . Ces lignes sont : 
 Madrid - Séville,
 Madrid - Barcelone,
 Cordoue-Malaga,
  Madrid - Valladolid,
  Madrid - Tolède,
  Madrid - Valence, (à l'exception du tunnel du Perthus).

Elles sont gérées par l'ADIF, un organisme étatique qui à terme, dans le cadre de la séparation de la gestion de l'infrastructure et de l'exploitation des services imposées par l'Europe, va devenir le gestionnaire de l'ensemble du réseau.

Organisation 
 Altaria
 Alaris
 Alvia
 AVE
 Arco

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Histoire des chemins de fer espagnols
 Transport ferroviaire en Espagne
 Liste des entreprises ferroviaires

Liens externes 
 
 

 
 

Entreprise de transport ferroviaire ayant son siège en Espagne
Entreprise fondée en 1941